Het WTA-tennistoernooi van Berlijn (officieel MasterCard German Open) van 2003 vond plaats van 5 tot en met 11 mei 2003 in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het was de 34e editie van het toernooi in het open tijdperk. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Voor dit toernooi hadden vijftien speelsters uit de top 20 zich ingeschreven.

De finale was een Belgisch onderonsje. De als derde geplaatste titelverdedigster Justine Henin-Hardenne won het toer­nooi. In de eindstrijd versloeg zij het eerste reekshoofd, Kim Clijsters, in drie sets. Henin wist voor de tweede keer het toernooi van Berlijn op haar naam te schrijven. Het was haar negende WTA-titel, de derde van 2003. Zij won $ 182.000 prijzengeld op dit toernooi.

Er speelde nog een Belgische mee: Els Callens, die als lucky loser toegang tot het hoofdtoernooi had gekregen – zij strandde in de eerste ronde.

Er was één Nederlandse deelneemster: Kristie Boogert had zich via het kwalificatietoernooi een plaats in de hoofdtabel veroverd – ook zij verloor haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Jelena Dementjeva en Janette Husárová hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Dementjeva zou samenspelen met Anastasija Myskina maar meldde zich kort voor aanvang van het toernooi af wegens een voet­blessure. Husárová en Jelena Lichovtseva waren het tweede reekshoofd – zij bereikten de halve finale.

De als eerste geplaatste titelverdedigsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez slaag­den erin hun titel te verlengen. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Kim Clijsters en Ai Sugiyama in drie sets. Het was hun zeventiende gezamenlijke titel. De Spaanse Ruano Pascual had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Argen­tijnse Suárez tien.

De Belgische Els Callens nam ook aan het dubbelspel deel, samen met Iva Majoli uit Kroatië – zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Ook de Nederlandse Kristie Boogert kwam bij het dubbelspel in actie, met Magüi Serna (Spanje) aan haar zijde – zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Berlijn 2003
Berlijn